Kappa Lupi pode se referir a:
Kappa1 Lupi
Kappa2 Lupi